Розум і віра — фундаментальне співвідношення двох здібностей душі людини, важлива філософсько-теологічна проблема.
 Razón y Fe — іспанський журнал.